Anacostia — bairro histórico da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos
Rio Anacostia — rio de Washington D.C.
980 Anacostia — asteroide descoberto na década de 1920.
Frederick Douglass —  ex-escravo, orador, ativista dos direitos humanos, estadista e embaixador dos Estados Unidos no século XIX, conhecido como "Leão de Anacostia".